Nordend renvoie aux articles suivants :

 Nordend, sommet des Alpes valaisannes culminant à  d'altitude, à la frontière entre la Suisse (canton du Valais) et l'Italie (Piémont) ;
 Nordend, quartier situé dans le nord de la ville allemande de Francfort.